Mesnilia – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1898 roku przez francuskiego zoologa Eugène Canu (1864-1952).

Gatunek
Mesnilia cluthae (Scott T. & A., 1896)
Mesnilia martinensis Canu, 1898

Przypisy 

Clausiidae